IV Всесоюзный волейбольный праздник (IV чемпионат СССР по волейболу среди мужчин и женщин) проходил с 24 по 27 марта 1936 года в Ростове-на-Дону (РСФСР) в городском доме физкультуры.

В соревнованиях мужских команд впервые среди 12 команд-участниц турнира были представители семи союзных республик: РСФСР (Москва, Ростов-на-Дону, Ленинград, Свердловск), УССР (Киев, Харьков, Днепропетровск), БССР (Минск), УзССР (Ташкент), АзССР (Баку), ТурССР (Ашхабад) и ГССР (Тифлис).

У женщин 11 команд представляли 6 союзных республик: РСФСР (Москва, Ростов-на-Дону, Ленинград, Казань), УССР (Киев, Харьков, Днепропетровск), БССР (Минск), УзССР (Ташкент), АзССР (Баку) и ГССР (Тифлис).

Турнир проведён раздельно для команд I (1—6-е места) и II (7—12-е места) групп согласно предварительному отбору.

Вновь убедительного успеха и у мужчин и у женщин добились волейболисты сборных Москвы, а их лидеры (Анатолий Чинилин, Елена Войт, Валентина Осколкова, Клавдия Топчиева и Клавдия Фёдорова) стали четырёхкратными победителями турнира. Во второй группе победу у мужчин праздновали хозяева из команды Ростова-на-Дону, у женщин — волейболистки Ленинграда.

Эти соревнования были последними, проходившими под названием Всесоюзного волейбольного праздника. С 1938 года они получат вывеску чемпионата СССР.

Результаты

Мужчины

I группа

II группа 
1. Ростов-на-Дону (РСФСР) 
2. Баку (АзССР) 
3. Киев (УССР) 
4. Свердловск (РСФСР) 
5. Ташкент (УзССР) 
6. Ашхабад (ТурССР)

Женщины

I группа

II группа 
1. Ленинград (РСФСР) 
2. Киев (УССР) 
3. Ташкент (УзССР) 
4. Казань (РСФСР) 
5. Минск (БССР)

Призёры

Мужчины 

 Москва: Ираклий Ахабадзе (Ахобадзе), Сурен Исаханян, Иван Пряхин, Александр Степанов, Анатолий Чинилин, Владимир Щагин, Алексей Якушев. 

 Ленинград: Борис Арефьев, Михаил Балазовский, Алексей Барышников, В. Галактионов, В. Завада, И. Краснер, В. Миколайтис. 

 Харьков: Л. Бевс, А. Есипенко, Н. Котляров, Л. Майзлис, П. Никитин, Л. Селезнёв, Э. Фискес.

Женщины 

 Москва: Елена Войт, Зоя Козлова, С.Максимова, Валентина Осколкова, Клавдия Топчиева, Клавдия Фёдорова, Анна Фокина. 

 Ростов-на-Дону: И.Воробьёва, А.Пареева, Т.Портненко, Р.Стадольская, Л.Шульга, Г.Яковлева. 

 Тифлис: М.Бажанова, К.Белова, И.Казполь, В.Михайлова, К.Семенишина, А.Тимофеева, З.Шевелёва.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1936 год в волейболе
Спортивные соревнования в Ростове-на-Дону